gąska – rodzaj grzybów z rodziny gąskowatych

Integralne części wsi w Polsce 
 Gąska – część wsi Kostrzyca w woj. dolnośląskim, w pow. jeleniogórskim, w gminie Mysłakowice
 Gąska – przysiółek wsi Maszewko w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Wicko

Inne 
 gąska – bloczek surówki hutniczej przeznaczony do dalszej przeróbki
 Gąska (herb szlachecki)